Воротинськ — селище міського типу в Калузькій області Росії.
 Воротинськ — село в Лівенському районі Орловської області Росії.
 Воротинськ — село в Перемишльському районі Калузької області Росії.